Ilorput bezeichnet:
 Ilorput (Bucht), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ilorput (Fjord) (Arsuk Fjord), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland